Top Country Albums 2005 — это список кантри-альбомов №1 в США в 2005 году, созданный на основе еженедельных хит-парадов журнала Billboard.

История 
Дольше всех на первом месте пробыли альбом Greatest Hits певицы Шанайи Твейн (6 недель №1 в 2005 году и ещё 5 недель №1 в 2004 году) и альбом Honkytonk University певца Тоби Кит (6 недель №1).

См. также 
 Список R&B синглов №1 в США в 2005 году
 Список альбомов № 1 в США в 2005 году (Billboard)
 Список кантри-хитов №1 2005 года (Billboard)
 Список лучших альбомов США 2005 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 2005 году (Billboard)
 Список танцевальных хитов №1 2005 года (Billboard)
 Список хитов №1 в Европе в 2005 году
 Лучшие синглы США 2005 года по версии Billboard

Примечания

Литература 
Whitburn, Joel, "The Billboard Book of Top 40 Country Hits," 2nd ed. Billboard Publications, 2006. (ISBN 0-8230-8291-1)
Roland, Tom, "The Billboard Book of Number One Country Hits," Billboard Books, Watson-Guptill Publications, New York, 1991. (ISBN 0-82-307553-2)

Ссылки 
Top Country Albums на сайте www.billboard.com

Чарты Billboard 2005 года
Списки кантри-альбомов Billboard
Списки альбомов № 1 2005 года
2005 год в музыке США